Polska Flota Napowietrzna
 Polska Fundacja Narodowa
 Polski Front Narodowy
 Produksi Film Negara